Osoby o tym nazwisku:
 Helena Zacharczuk – polska nauczycielka, działaczka społeczna i harcerska
 Sergiusz Zacharczuk – prawosławny duchowny, święty 
 Stiepan Zacharczuk – rosyjski hokeista